Lara Rodrigues (Juiz de Fora, 1990. december 22. –) brazil színész. 2001 óta aktív, főleg televíziós műsorokban, esetenként filmekben szerepel.

Filmográfia

Televízió

Filmek

Források

További információk 

1990-ben született személyek
Juiz de Fora-iak
Brazil nők
Brazil színészek
Élő személyek